Ceb ou CEB pode referir-se a:

Cebuano, idioma falado principalmente nas Filipinas;
Comunidades Eclesiais de Base
Circuito eliminador de bateria
Companhia Energética de Brasília

Desambiguação